Keszi, keresztnév
Keszi, az egyik honfoglaló törzs
Kesző, keresztnév
 Bánkeszi (Bánov), Nyitrai kerület, Érsekújvári járás
 Bátorkeszi (Bátorove Kosihy, 1948–1993 között Vojnice, azelőtt Bátorove Kesy), Szlovákia, Nyitrai kerület, Komáromi járás
 Budakeszi, Magyarország, Pest megye
 Dacsókeszi (Kosihovce), Szlovákia, Besztercebányai kerület, Nagykürtösi járás
 Dunakeszi város, Magyarország, Pest megye
 Egyházaskesző, Magyarország, Veszprém megye
 Garamkeszi (Hronské Kosihy), Szlovákia, Nyitrai kerület, Lévai járás
 Gyulakeszi, Magyarország, Veszprém megye
 Ipolykeszi (Kosihy nad Ipľom), Szlovákia, Besztercebányai kerület, Nagykürtösi járás
 Ipolykiskeszi (Malé Kosihy), Szlovákia, Nyitrai kerület, Érsekújvári járás
 Karancskeszi, Magyarország, Nógrád megye
 Keszi (Chisău), Románia, Szatmár megye
 Keszi-puszta, Pele egykori része
 Kesző, Fegyvernek egykori része
 Keszőhidegkút (Hirrekut), Magyarország, Tolna megye
 Keszölcés (Kyselica), Szlovákia, Nagyszombati kerület, Dunaszerdahelyi járás
 Keszü, Magyarország, Baranya megye
 Keszü, Pécs egykori része
 Kiskeszi (Malé Kosihy), Nagykeszi településrésze
 Kis Kesző puszta, Bánkeszi része
 Kőkeszi (Kamenné Kosihy), Szlovákia, Besztercebányai kerület, Nagykürtösi járás
 Kurtakeszi, Marcelháza része
 Magyarkeszi, Magyarország, Tolna megye
 Mezőkeszi (Poľný Kesov), Szlovákia, Nyitrai kerület, Nyitrai járás
 Mezőkeszü [Chesău] Románia, Kolozs megye
 Nagykeszi (Veľké Kosihy), Szlovákia, Nyitrai kerület, Komáromi járás
 Papkeszi, Magyarország, Veszprém megye
 Ravaszkesző, egykori település Esztergom vármegye területén
 Sajókeszi (Kesovce), Szlovákia, Besztercebányai kerület, Rimaszombati járás
 Sárkeszi, Magyarország, Fejér megye
 Szászkézd (Saschiz, Keisd), Románia, Maros megye
 Tiszakeszi, Magyarország, Borsod-Abaúj-Zemplén megye
 Tótkesző, lásd. Garamkeszi
 Várkeszi, Komárom középkorban elpusztult része
 Várkesző, Magyarország, Veszprém megye
 Váraskeszi, egykori település Arad megyében
 Zsitva Kesző, Dunaradvány határában létezett török kori település
 Regöly-Kesziállás dűlő